Huesca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huexca, ort, Morelos, Yecapixtla,

Spanien 

 Provincia de Huesca, provins, Aragonien, 
 Huesca, stad och kommun, Aragonien, Provincia de Huesca,